Uścimów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Uścimów, une gmina rurale du powiat de Lubartów
 Uścimów, un village et siège de la gmina de même nom